Говард Уильям Микер (; 4 ноября 1923, Китченер, Онтарио, Канада — 8 ноября 2020) — канадский хоккеист, правый крайний нападающий. Провёл 8 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команду «Торонто Мейпл Лифс».

Игровая карьера 
Хоуи Микер начал свою хоккейную карьеру в юниорской хоккейной лиге Онтарио в команде «Китченер Гринширтс». В сезоне 1941/42 набрал 45 (29+16) очков в тринадцати играх за «Стрэтфорд Кист» (ОХА) и стал лучшим бомбардиром лиги. Через год Микер был призван на службу в Канадские вооружённые силы. Во время Второй мировой войны он был тяжело ранен, но сумел полностью восстановиться и после демобилизации в 1945 году отыграл сезон в «Стрэтфорд Индианс» (ОХА).

В 1946 году Микер подписал контракт с «Торонто Мейпл Лифс», набрал 45 (27+18) очков за результативность и выиграл «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ, опередив Горди Хоу из «Детройт Ред Уингз». 8 января 1947 года в матче против «Чикаго Блэкхокс» Хоуи Микер забил 5 шайб и установил, таким образом, рекорд для новичков по количеству голов в одном матче. В этом же сезоне он завоевал свой первый Кубок Стэнли. Всего же за 8 сезонов в «Торонто» Микер 4 раза выигрывал заветный трофей.

После завершения игровой карьеры Хоуи Микер работал тренером «Торонто», а позже генеральным менеджером. В 1998 году был введён в Зал хоккейной славы в Торонто. В 2010 году Говард Уильям Микер был произведён в члены Ордена Канады.

Награды и достижения

Спортивные 
 Обладатель Кубка Стэнли (4): 1947, 1948, 1949, 1951
 Обладатель Колдер Трофи: 1947
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (3): 1947, 1948, 1949
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1998
 Хоуи Микер — один из 44-х игроков в истории НХЛ, забивавших более 5 голов в одной игре

Государственные 
 Член Ордена Канады (C.M.): 2010

Клубная карьера

См. также 
 Список игроков НХЛ, забивавших 5 и более голов в одной игре

Примечания

Ссылки 
 Статистика Хоуи Микера на The Internet Hockey Database
 Биография Хоуи Микера на Legends of Hockey
 Профиль Хоуи Микера на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Колдер Трофи
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Генеральные менеджеры «Торонто Мейпл Лифс»